Chipata kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chipatá (ort), Santander, 
 Chipatá (kommun), Santander,

Zambia 

 Chipatu, vattendrag, Northern, 
 Chipata District, distrikt, Eastern, 
 Chipata, provinshuvudstad, Eastern, 
 Chipata (flygplats), Eastern, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar